Brandolini ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Brandolini (* 1951), deutscher Architekt und Designer 
 Luca Brandolini (* 1933), italienischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Sora-Aquino-Pontecorvo